«Alvear» puede referirse a:

 Alvear (apellido), apellido.
 Familia Alvear, saga de políticos, militares y empresarios españoles y argentinos.

Divisiones administrativas 
 Alvear (Corrientes), ciudad argentina, en la provincia de Corrientes, capital del departamento General Alvear.
 Alvear (Santa Fe), localidad en el departamento Rosario, provincia de Santa Fe (Argentina).
 Alvear (Rosario), barrio en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (Argentina).